Book är ett svenskt, engelskt och amerikanskt efternamn. I Sverige bars det 2018 av 653 personer medan 130 personer bar stavningsvarianten Bok. Båda stavningsvarianterna förekom som soldatnamn.

Personer med efternamnen Book eller Bok
 Adolf Fredrik Book (1841–?), cellist
 Anna Book (född 1970), sångerska
 Asher Book (född 1988), amerikansk dansare, sångare och skådespelare
 Carl Book (1830–1889), altviolinist
 David Book (född 1983), skådespelare
 Derek Bok (född 1930), amerikansk jurist
 Fridolf Book (1836–1913), violinist
 Hjalmar Book (1897–1883), konstnär
 Ingrid Book (född 1951), norsk konstnär
 Max Book (född 1953), konstnär
 Robin Book (född 1992), fotbollsspelare
 Roland Book (1911–1980), konstnär
 Sissela Bok (född 1934), svenskamerikansk filosof och författare
 Sven-Gunnar Book (1940–1988), präst och skådespelare
 Tommy Book (1939–2009), kulturgeograf

Personer med förnamnet Bok
 Bok van Blerk (född 1978), sydafrikansk musiker

Se även
 Vi Bookar, Krokar och Rothar – roman av Hjalmar Bergman, 1912

Referenser

Svenska efternamn
Engelska efternamn
Soldatnamn